Holger Pedersen (taalkundige), Deens taalkundige.
 Holger Pedersen (astronoom), Deens astronoom.
 Holger Petersen, Canadese radiopersoonlijkheid.